Get off (Foxy), single uit 1978 van de Amerikaanse band Foxy
 Get off (The Dandy Warhols), single van The Dandy Warholds
 Gett off, single uit 1991 van de Amerikaanse zanger Prince en zijn destijdse begeleidingsband The New Power Generation
 Get off (album), album uit 1978 van de Amerikaanse band Foxy